El término Cardenal Quintero puede referirse a:

 José Humberto Quintero (1902-1984), escritor y primer cardenal de la historia de Venezuela;
 el municipio Cardenal Quintero, en el estado Mérida, Venezuela.